Хосмер — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Хосмер, Харриет (1830—1908) — американская скульптор.
 Хосмер, Хенри (1837—1892) — американский шахматист.
 Хосмер, Эрик (род. 1989) — американский бейсболист.

Топоним 
 Хосмер — озеро в США.
 Хосмер — город в штате Южная Дакота, США.
 Хосмер — город в провинции Британская Колумбия, Канада.

См. также 
 Хостен